Ela ori ELA se poate referi la acronime, prenume, nume de familie sau altele:

Muzică 
 E.L.A. (album), de Elastinen
 "Ela" (cântec), de Barrice

Oameni

Prenume 
 Ela of Salisbury, 3rd Countess of Salisbury (1187–1261), nobil englez 
 Ela Bhatt (născută în 1933), activistă și organizatoare indiană de cooperative 
 Ela Collins (1786–1848), avocat și politician american 
 Ela Darling (născută în 1986), femeie de afaceri și actriță pornografică americană 
 Ela Longespee (1244–1276), moștenitoare engleză 
 Ela Gandhi (născută în 1940), activistă și politiciană indiană 
 Ela Lehotská (născută în 1973), actriță slovacă 
 Ela Orleans (născută în 1971), compozitoare poloneză 
 Ela Peroci (1922–2001), scriitoare slovenă 
 Ela Pitam (născută în 1977), mare maestră israeliană de șah 
 Ela Velden (născută în 1972), model și actriță mexicană 
 Ela Weber (născută în 1966), model și actriță germană

Nume de familie 
 Acacio Mañé Ela (–1959), politician din Ecuador 
 George Ela (1868–1957), politician american
 Jacob Hart Ela (1820–1884), politician american
 Jacinto Elá (născută în 1982), fotbalist ecuadorian
 Jean-Marc Ela (1936–2008), preot din Camerun
 Mohamed Aboul Ela (născut în 1980), fotbalist egiptean
 Regina Mañe Ela (1954–2015), politician ecuadorian
 Ruslan Elá (născut în 1983), fotbalist ecuadorian

Locuri 
 Oricare din cele două, East Los Angeles, California ori Eastside Los Angeles, numite și ELA ori East LA 
 Ela (woreda), redenumită Konta, Etiopia 
 Ela, North Carolina, localitate din statul ,  
 Ela Township, comitatul Lake, Illinois, localitate din statul (township) din ,  
 Ela Beach, din Port Moresby, Papua Noua Guinee 
 Ela River, în statul , Statele Unite 
 Parc Ela, parc natural din Elveția 
 Piz Ela, vârf montan din același parc

Alte utilizări 
 ELA — ), organizație sindicală bască
 Earth Liberation Army
 ELA Aviación, companie manufacturieră aviatică din Spania 
 ELA — Emergency Liquidity Assistance, 
 ELA — English Lacrosse Association, Asociația engleză de lacrosse 
 ELA — English Language Acquisitions, Achiziții de limbă engleză 
 ELA — English Language Arts, Engleză, limbă, arte sau Artele limbii engleze
 ELA — Equilibrium line altitude, Altitudinea liniei de echilibru 
 ELA — Error level analysis, Analiza nivelului de eroare
 ELA — European Lift Association, asociație comercială 
 ELA — Experimental Lakes Area, zonă din nord-vestul provincia , 
 Nay Pyi Taw International Airport, cunoscut anterior ca Ela Airport, din Myanmar

Alte dezambiguizări 
 Elah (disambiguation)

Nume proprii